Монік Джейвер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Кідзімута Акіко.

Белінда Кордвелл виграла титул, перемігши у фіналі Кідзімуту з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Енн Мінтер (2-ге коло)
  Белінда Кордвелл (переможниця)
  Енн Генрікссон (1-ше коло)
  Сандра Вассерман (півфінал)
  Монік Джейвер (півфінал)
  Луїс Аллен (чвертьфінал)
  Маріанн Вердел (1-ше коло)
  Івона Кучиньська (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 DHL Open Draw 

DHL singles
WTA Singapore Open
1989 у сингапурському спорті